DDM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dodoima (Papua Nuova Guinea)
 DDM – vecchio codice valutario ISO 4217 del Marco della Repubblica Democratica Tedesca, ex valuta della Repubblica Democratica Tedesca, poi sostituito dal Marco tedesco dopo l'unificazione della Germania